Гвадалупе Виљануева има више значења:

 Гвадалупе Виљануева (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе Виљануева (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику